Wachsblumen bezeichnet:
 Wachsblumen (Hoya), auch Porzellanblumen, Gattung der Hundsgiftgewächse
 Wachsblumen (Cerinthe), Gattung der Raublatt- oder Borretschgewächse
 Wachsblumen, künstliche Blumen aus Wachs; siehe Kunstblume#Wachs